Do Tamanho do Nosso Amor é um álbum ao vivo da dupla brasileira Chitãozinho & Xororó, lançado em janeiro de 2013 pela Universal Music. O show de gravação ocorreu no dia 22 de agosto de 2012 no Wood's Bar em São Paulo. O projeto conta com a participação da dupla Fernando & Sorocaba na faixa "Do Tamanho do Nosso Amor" que dá título ao álbum, composição de Sorocaba, o rapper C4bal e o grupo eletrônico Dexterz (de Junior Lima, Amon Lima e Júlio Torres) participa da faixa "Vida Marvada", o repertório inclui uma inédita de Lenine "Eu Não Sou Nada Sem Você".

Lista de faixas

Bônus

Álbuns de Chitãozinho & Xororó
Álbuns de 2013
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de música sertaneja
Álbuns lançados pela Universal Music Brasil